Марк Ну́ммий (): Марк Нуммий Альбин Тритуррий — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 345 года
 
 Марк Нуммий Туск — римский консул, живший в III веке